Lavarack je lahko:
 John Dudley Lavarack, general
 Lavarack Barracks
 letališče Lavarack